Влади́мир Алексе́евич Порха́нов (род. 25 апреля 1947, Краснодар) — советский и российский , главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского», Краснодар. Доктор медицинских наук, академик РАН (2016). Герой Труда Российской Федерации (2017). Заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ (2018).

Биография 
В 1965 году окончил среднюю школу № 2 в Краснодаре, после чего поступил в 1-й Московский медицинский институт. С 1969 года обучался на лечебном факультете Кубанского медицинского института в Краснодаре, который окончил в 1971 году. После института трудился врачом, торакальным хирургом хирургического отделения Кубанского противотуберкулёзного диспансера. С 1975 по 1978 года работал ординатором и хирургом в больнице скорой помощи в Краснодаре.

С 1980 года — главный врач Краснодарского противотуберкулёзного диспансера.

В 1986 году окончил заочное отделение по лёгочной хирургии Центрального НИИ туберкулёза. С 1989 по 2002 годы — заведующий торакальным отделением Краевой многопрофильной больницы № 2.

В 1986 году защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата медицинских наук и в 1996 году — диссертацию на соискание научной степени доктора медицинских наук.

С 1997 года заведует кафедрой онкологии Кубанского медицинского института.

С 2002 года — главный врач Краевой клинической больницы № 4 — Центра грудной хирургии и с октября 2004 года — главный врач медицинского учреждения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского». Под его руководством в клинической больнице № 1 были созданы 14 научных отделов, ставших местом работы медицинских специалистов и базой подготовки студентов Кубанского медицинского института.

Избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края 5-го созыва, членом Общественной палаты Государственной Думы Российской Федерации 3-го и 4-го состава. В 2012 году был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина. В 2016 году избирался депутатом Государственной Думы 7-го созыва, но отказался от своих полномочий.

Указом Президента Российской Федерации № 182 от 25 апреля 2017 года ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Награды 

 Герой Труда Российской Федерации (25 апреля 2017 года)— за особые трудовые заслуги перед государством и народом
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 апреля 2012 года) — за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (30 июня 2007 года) — за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Почёта (17 июня 2000 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
 Заслуженный врач Российской Федерации (22 февраля 1993 года) — за заслуги в области народного здравоохранения и достигнутые успехи в лечебно-профилактической работе
 Государственная премия Российской Федерации за 2018 год (10 июня 2019 года) — за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи,
 Премия Правительства Российской Федерации 2014 года в области науки и техники (26 февраля 2015 года) — за разработку и внедрение в практику здравоохранения инновационных научно-технологических и организационных решений по повышению эффективности трансплантации сердца
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (25 февраля 2016 года) — за большой вклад в развитие здравоохранения Краснодарского края, медицинской науки и подготовку высококвалифицированных специалистов;
 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, (31 марта 2016 года) — за особые заслуги перед Республикой Адыгея;
 Медаль «Герой труда Кубани» (9 сентября 2003 года)
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 степени (22 сентября 2000 года)
 Медаль лауреата Нобелевской премии П. Эрлиха (16 марта 2004 года)
 Орден имени Гиппократа (26.02.2009)
 Почётный гражданин Краснодара (23 сентября 2003 года) — за выдающийся вклад в развитие грудной хирургии, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд во благо жителей Кубани;
 Заслуженный деятель науки Кубани (21 января 2003 года)
 Премия имени А. Н. Бакулева (2005 год) — за организацию современного кардиохирургического центра в городе Краснодаре
 Национальная премия в области медицины «Призвание» (2002 год) в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» — за проведение двух уникальных для российской и мировой практики операций по лечению тяжелых поражений легких и трахеи.
 Почётный гражданин Сочи (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница  на сайте ОП РФ
 Руководство Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского
 Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ 

Почётные граждане Краснодара
Выпускники Кубанского медицинского университета
Преподаватели Кубанского медицинского университета
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
Члены Общественной палаты России (2010—2012)
Члены Общественной палаты России (2012—2014)
Заслуженные деятели науки Кубани
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий
Лауреаты премии «Призвание»